Piada puede referirse a: 
 Piadina o piada, un pan plano elaborado con harina de trigo de origen italiano;
 Piada, acción de piar (emitir sonido las aves).